Боспор может означать:
 Боспор — одно из именований Боспорского царства.
 Боспор  Фракийский — одно из именований пролива Босфор.
 Боспор  Киммерийский — одно из именований Керченского пролива.

См. также